Råvejaure (Råvvejaure) kan syfta på ett antal insjöar


Sverige

Lappland 
Norra Råvejaure, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (12,9 ha)
Södra Råvejaure, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (18,9 ha)
Råvviejávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (14,6 ha)
Nedre Råvejaure, sjö i Jokkmokks kommun,  (10,8 ha)
Råvvejaure (Jokkmokks socken, Lappland, 737953-170452), sjö i Jokkmokks kommun, 
Råvvejaure (Jokkmokks socken, Lappland, 744959-154802), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,43 km²)
Vuolle-Råvvejaure, sjö i Jokkmokks kommun,  (1,08 km²)
Övre Råvejaure, sjö i Jokkmokks kommun,  (5,71 ha)
Råvejaure (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (45,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn